Връбница може да се отнася за:

 Цветница или Връбница, християнски празник;
 Връбница, район на София;
 Връбница, квартал на София;
 Връбница, село в Голо бърдо, Албания.
 Връбница, село в община Александровац, Сърбия;
 Връбница, село в община Сеница, Сърбия;
 Връбница, село в община Мало Църниче, Сърбия.

Вижте също 
 Върбница